Amaranth steht für:
 Amaranth, Alternativschreibung für Amarant
 Amaranth (Farbstoff), eine rote Lebensmittelfarbe (E 123)
 Amaranth (Holzart), Sammelbezeichnung für verschiedene Hölzer der Gattung Peltogyne
 Amaranth, Lied der Band Nightwish, 2007; siehe Dark Passion Play#Amaranth
 Amaranth Advisors, ein Hedgefonds

Orte:
 Amaranth (Ontario), in Kanada
 Amaranth (Delaware), im New Castle County
 Amaranth (Pennsylvania), im Fulton County
 Amaranth Island, Insel im Pike County, Missouri

Siehe auch:
 Amarant (Begriffsklärung)
 Amaranthe